Вранкс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вранкс, Руди (род. 1959) — бельгийский журналист.
 Вранкс, Себастьян (1573—1647) — фламандский живописец и гравер эпохи барокко.